Middle European League – competizione pallavolistica femminile
 Middle European League –  competizione pallavolistica maschile